Lausitzer Revier bezeichnet:

 das (Nieder-) Lausitzer Braunkohlerevier in Brandenburg und Nordostsachsen
 das Oberlausitzer Bergbaurevier in Ostsachsen und Polen